Сурвилло — фамилия. Известные носители:

 Сурвилло, Владимир Людвигович (1883—1962) — инженер-кораблестроитель, педагог, доктор технических наук, профессор, инженер-флагман 3 ранга, капитан 1 ранга.
 Сурвилло, Геннадий Станиславович (1943 г.р.) - кандидат физико-математических наук, профессор, ректор ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», автор учебников по математике.